Казимирово  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Казимирово — деревня, Верховичский сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Казимирово — деревня, Видзовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Казимирово — деревня, Яновичский сельсовет, Витебский район, Витебская область
 Казимирово — деревня, Гомельский сельсовет, Полоцкий район, Витебская област
 Казимирово — деревня, Полотовский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Казимирово — деревня, Клястицкий сельсовет, Россонский район, Витебская область
 Казимирово — деревня, Великодолецкий сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Казимирово — деревня, Малевичский сельсовет, Жлобинский район, Гомельская область
 Казимирово — деревня, Литвиновичский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область
 Казимирово — деревня, Гродзянский сельсовет, Осиповичский район, Могилёвская область

Россия 
 Казимирово — деревня в Смоленской области.